Podocopida är en ordning av kräftdjur. Podocopida ingår i klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Podocopida 1225 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Podocopida